Ulica Dworcowa – popularna nazwa ulic w Polsce.

Ulice:
 Ulica Dworcowa w Bydgoszczy
 Ulica Dworcowa w Bytomiu
 Ulica Dworcowa w Janikowie
 Ulica Dworcowa w Katowicach
 Ulica Dworcowa w Olsztynie
 Ulica Dworcowa w Oświęcimiu
 Ulica Dworcowa w Poznaniu
 Ulica Dworcowa w Stargardzie
 Ulica Dworcowa we Wrocławiu
 Ulica Dworcowa w Żywcu
 Ulica Dworcowa w Sędziszowie

Aleje:
 Aleja Dworcowa w Rudzie Śląskiej

Ulica Dworcowa w innych krajach:
 Ukraina:
 Ulica Dworcowa w Kropywnyckim

Zobacz też 
 Plac Dworcowy

Dworcowa